Paul Lévy (1844-1937) – pseudonimo di Paul Lhérie, tenore e baritono francese
 Paul Lévy (1886-1971) – matematico e statistico francese
 Paul Levy (1889-1932) – primo nome di Paul Bern, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco naturalizzato statunitense
 Paul M. G. Lévy (1910-2002) – giornalista belga
 Paul Levy (1941) – giornalista e scrittore britannico
 Paul Levy (1971) – nome di battesimo di General Levy, musicista inglese
 Paul Levy (...) – schermidore statunitense